Марамурешская епархия:

 Марамурешская и Сатмарская епархия Румынской православной церкви
 Марамурешская грекокатолическая епархия